У́лица Ро́гова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Рогова — улица в Красноярске.
 Улица Рогова — улица в Москве.
 Улица Рогова — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Рогова — улица в Туле.
 Улица Рогова — улица в Малом Крутом.